Derby – miasto w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Derby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Derby sportowe
 Derby piłkarskie
 Derby – gonitwa
 Derby County F.C. – klub sportowy
 Derby – rodzaj obuwia

Miejscowości w USA 
 Derby – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Pickaway
 Derby – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Adams
 Derby – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Derby – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Lucas
 Derby – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Derby – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans

Gminy w USA 
 Derby (ang. Derby Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Derby (ang. Derby Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans

Miasta w Australii 
 Derby – miasto w stanie Australia Zachodnia, w hrabstwie Derby-West Kimberley

Zobacz też 
 Apache Derby – relacyjny system zarządzania bazami danych napisany w języku Java